

Gastronomia
 Tarallo – prodotto da forno tipico dell'Italia meridionale

Persone
 Basilio Tarallo (1089-1092), figlio di Maio Tarallo, avvocato a Conversano (Bari)
 Creste (de) Tarallo: notaio a Zara nel XIII secolo
 Mario Tarallo: frate francescano e professore del XVI secolo
 Maria Grazia Tarallo, nome secolare di suor Maria della Passione (1866-1912) – religiosa italiana, beata della Chiesa cattolica
 Luís Tarallo (1966) – allenatore di pallacanestro brasiliano

Altro
Achille Tarallo  – film del 2018 diretto da Antonio Capuano